Palter ist der Name von:

 Lew Palter (* 1928), US-amerikanischer Schauspieler
 Morris Palter, kanadischer Schlagzeuger